Hugues Cruchandeau, né le  à Strasbourg en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Étoile noire de Strasbourg || Division 1
|| 26 || 3 || 6 || 9 || 12 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 1 || 1 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2007-2008 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 4 || 4 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 1 || 1 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 2 || 5 || 4 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 5 || 2 || 7 || 16 || 15 || 1 || 1 || 2 || 14   
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 2 || 3 || 32 || 5 || 1 || 1 || 2 || 10   
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 9 || 10 || 18 || 8 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 25 || 0 || 4 || 4 || 14 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2014-2015 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 24||1 || 4||5 ||14 ||3 || 0|| 0||0 || 4  
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus || 24 || 0 || 1 || 1 || 18 || 10  || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Barrage Ligue Magnus || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 24 || 1 || 5 || 6 || 12 || 8 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus|| 40 ||1 ||8 ||9||26||6||0||2||2||4
|-
| 2018-2019|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 41 || 0 || 5 || 5 || 34 || 5  || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2019-2020|| Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 18 || 3 || 8 || 11 || 16 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2020-2021|| Ours de Villard-de-Lans || Division 2 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || -|| - ||- || -

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Strasbourg
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur des Ours de Villard-de-Lans